Луиза Роуз Аллен (; род. 29 апреля 1989 года, Саутгемптон, Великобритания), известная под псевдонимом Foxes — британская певица и автор-исполнитель. Наибольшую известность приобрела в качестве вокалистки в треке диджея Zedd «Clarity», получившем в 2014 году премию «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись», и собственной композиции «Let Go for Tonight».

Биография 

Луиза Роуз Аллен родилась в Саутгемптоне 29 апреля 1989 года. На своём сайте певица пояснила свой выбор сценического псевдонима — её мать однажды описала свой «навязчивый и красивый» сон, где по их улице бежали лисы; в итоге девушка выбрала имя «Foxes» (англ. «лисы»). По её мнению, псевдоним отражает музыку, которую она создаёт; её первая песня была названа «Like Foxes Do», также многие из последующих композиций были о животных. В возрасте 18 лет она переехала в Лондон, где поступила в музыкальный колледж, а в 2011 году начала выступать на публике.

Первый успех пришёл к певице после участия в записи композиции диджея Zedd «Clarity». Позднее она выпустила мини-альбом, Warrior. Два трека с её дебютного сингла «Youth» попали в телесериал Сплетница. Следующий сингл «Beauty Queen» вышел 13 мая 2013 года. В том же году Foxes записала вокальную партию с Fall Out Boy для песни «Just One Yesterday».

Позже она подписала контракт с рекорд-лейблом RCA, где в августе 2013 года переиздали сингл «Youth», а 27 октября выпустили его в виде EP с ремиксами. 17 декабря 2013 года певица выпустила бесплатный рождественский сингл «Holding Onto Heaven». Дебютный студийный альбом Foxes Glorious вышел 12 мая 2014 года.

29 мая 2014 года стало известно, что она снимется в британском телесериале «Доктор Кто» в серии «Мумия в «Восточном экспрессе»».

В 2015 году совместно с пионером электронной музыки Джорджо Мородером Foxes записывает песню «Wildstar», вошедшую в сольный альбом Мородера Déjà Vu.

Второй альбом All I Need появился в феврале 2016 года. Предварительно выходило несколько треков, включая Body Talk. Песня попала на 25 строчку чартов Британии. В 2017 на ITV представлен трек Scar в сериале «Грантчестер». После берётся длительный перерыв, который был прерван в январе 2019 года. Тогда певица поделилась информацией о плотной работе над третьим альбомом.

Дискография 

Студийные альбомы
 Glorious (2014)
 All I Need (2016)
 The Kick (2022)
EP
 Warrior (2012)

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания 

Певцы и певицы Великобритании
Родившиеся в Саутгемптоне
Исполнители RCA Records
Музыканты инди-попа
Поп-вокалисты Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании